Daze bezeichnet:

 Daze (Band), dänische Eurodance-Band
 Daze, britische Folk-Rock-Band (um 1970), Vorläufer von America, siehe America (Band)#Bandgeschichte
 Daze (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Daze (Xinhui) (大泽镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xinhui in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dagzê (Sêrtar) (chinesisch Daze, 大则乡), Gemeinde im Kreis Sêrtar in der chinesischen Provinz Sichuan

Daze ist der Name von:

 Éric Dazé (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler